Ба́шев — фамилия; имеет женскую форму Башева.
 Башев, Алексей Андреевич (род. 1995) — российский регбист.
 Башев, Иван (1916—1971) — болгарский политик, член Болгарской коммунистической партии.
 Башев, Максим Георгиевич (род. 1961) — современный российский художник.

 Башева, Миряна (1947—2020) — болгарская поэтесса. См. также 
 Башево